Ха́йди () — немецкое женское имя.
 «Хайди» — рассказ о девочке-сироте швейцарской писательницы Йоханны Спири (1880).
 «Хайди» (2005) — экранизация рассказа режиссёра Пола Маркуса.
 Alps no Shojo Heidi — анимационный сериал Zuiyo Enterprises.

Животные 
 Хайди (опоссум)

См. также 
 Хроники из жизни Хайди
 Игра «Хайди»

Немецкие женские имена